Saturday Night Fever steht für:

 Saturday Night Fever (Film), US-amerikanischer Film von John Badham (1977)
 Saturday Night Fever (Musical), Musical (1998)
 Saturday Night Fever: The Original Movie Sound Track, Soundtrackalbum zum Film (1977)
 Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend, österreichische Reality-Soap (2010 bis 2013, ab 2018)